Groza puede referirse a los siguientes artículos:

  Alexander Groza, escritor polaco del s.  fallecido en Berdichev;
  Alex Groza, jugador de baloncesto estadounidense;
  Petru Groza, político rumano; o
 Operación Groza, experimento nuclear soviético.